Националният отбор на Израел () представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Футболната асоциация на Израел.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 1 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 1 май 2016 г.

България – Израел

Външни препратки 
  Национален отбор по футбол на Израел на сайта на ФИФА
  Официалните мачове на национален отбор по футбол на Израел

Израел